A Theaitétosz névhez több jelentés is kapcsolható:
Theaitétosz (dialógus) – Platón egyik öregkori dialógusa a tudásról.
Theaitétosz (költő) – i.e. 3. századi költő
Theaitétosz-kráter – Egy meteor okozta kráter a Holdon.
Theaitétosz (matematikus) – (kb. i.e 417 – 369) görög matematikus